Der Dreiband-Weltcup 1999/2 war das zweite UMB/BWA-Weltcup-Turnier im 14. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 13. bis zum 18. Juli 1999 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Winchester statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup-Turnier in Las Vegas.

Geschichte 
Die Vorqualifikation in Las Vegas begann mit 44 Gruppen à drei Spielern. Das ist bei Weltcup-Turnieren Teilnehmerrekord. Auch die Leistungen in Las Vegas waren rekordverdächtig. Der Spanier Daniel Sánchez verfehlte den Durchschnitts-Weltrekord, aufgestellt von Dick Jaspers 1998 in Hooglede, mit 2,296 sehr knapp. Als sechster Spieler in der Weltcup-Geschichte konnte der Niederländer Raimond Burgman einen Satz in einer Aufnahme beenden. Mit seinem fünften Weltcup-Sieg krönte sich der US-Amerikaner Sang Chun Lee bei seinem Heim-Weltcup durch einen 3:2-Satzsieg gegen den Weltranglistendritten Semih Saygıner aus der Türkei, der die Weltcupführung 1999 übernahm.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 18 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Christian Rudolph
  Marco Zanetti
  Dion Nelin
  Raimond Burgman
  Eddy Leppens
  Sang Chun Lee
  Gerwin Valentijn
  Tonny Carlsen
  Raymond Ceulemans
  Andreas Efler
  Jorge Theriaga
  Francis Forton
  Henk Habraken

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards:
  Carlos Hallon
  Byung Soo Kim

Qualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1999 2
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in Winchester (Nevada)